Day Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Day Township (Michigan)
 Day Township (Oklahoma)
 Day Township (South Dakota)